Redcliff – località dell'Australia nel Queensland
Redcliff – località del Canada in Alberta
Redcliff – località dello Zimbabwe